Joannis steht für:

 Joannis (Aiello del Friuli), Ort im Friaul, Italien

Joannis ist der Familienname folgender Personen:
 Diane de Joannis de Chateaublanc (1635–1667), französische Adlige, Mordopfer
 Georg Christian Joannis (1658–1735), deutscher lutherischer Theologe und Historiker
 Joseph de Joannis (1864–1932), französischer Entomologe
 Léon Daniel de Joannis (1803–1868), französischer Schiffsleutnant und Ichthyologe

Siehe auch:
 Johannis